Sant'Epifanio d'Africa, martire con Donato, Rufino ed altri in Africa, celebrato il 7 aprile;
Sant'Epifanio di Besançon, martire con sant'Isidoro, venerato a Besançon e celebrato il 4 agosto;
Sant'Epifanio di Salamina (†403), scrittore e vescovo di Cipro, celebrato il 12 maggio;
 Sant'Epifanio di Pavia (†496), vescovo di Pavia dal 467 fino alla morte, celebrato il 21 gennaio;
Sant'Epifanio il Saggio (†1420), monaco russo, venerato dalla Chiesa ortodossa russa.
Sant'Epifanio di Catania Diacono